Stanislaus est une variante du nom . Ce nom désigne notamment :

Personnes
Stanislaus Joyce
Stanislaus von Prowazek
Casimir Stanislaus Gzowski

Lieux 
 La rivière Stanislaus, aussi en Californie.
 Le comté de Stanislaus, en Californie.
 La forêt nationale de Stanislaus, dans le même État.